Вейно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вейно — деревня, Немойтовский сельсовет, Сенненский район, Витебская область.
 Вейно — деревня, Задорьевский сельсовет, Логойский район, Минская область.
 Вейно — деревня, Гаврильчицкий сельсовет, Солигорский район, Минская область.
 Вейно — агрогородок, Вейнянский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область.

Россия 
 Вейно — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Вейно — деревня в Добручинской волости Псковской области.
 Вейно — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.

Другое 
  — белорусский футбольный клуб из агрогородка Вейно Могилёвского района.
 Вейня (или Вейно) — эвтрофное озеро на севере Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

См. также